En , Jaworze peut correspondre à :

 dans la voïvodie des Basses-Carpates :
 Jaworze, un village.

 dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale
 Jaworze, un village.

 dans la voïvodie de Sainte-Croix :
 Jaworze, une localité.

 dans la voïvodie de Silésie :
 Jaworze, un village, son siège de :
 Jaworze, une gmina.